– japoński biznesmen i kierowca wyścigowy. Założyciel i dyrektor generalny firm produkującej gry komputerowe Yuke's, a także kierowca zespołu Team Taisan Ken Endless w serii Asian Le Mans Series.

Wyniki w WTCC

Bibliografia 
 Kariera Yukinori Taniguchiego

Linki zewnętrzne 
 Yukinori Taniguchi na Driver Database 

Urodzeni w 1968
Japońscy przedsiębiorcy
Japońscy projektanci gier komputerowych
Japońscy kierowcy World Touring Car Championship
Japońscy kierowcy Super GT
Japońscy kierowcy Asian Le Mans Series
Ludzie urodzeni w Hiroszimie